Недашковская — украинская фамилия, женский вариант фамилии .
 Недашковская, Дарья Юрьевна (род. 1984) — украинская фехтовальщица, неоднократная победительница и призёр чемпионатов Украины.
 Недашковская, Раиса Степановна (род. 1943) — украинская актриса театра и кино.